Арасояба-да-Серра ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Макрорегион агломерации Сан-Паулу. Входит в экономико-статистический  микрорегион Сорокаба. Население составляет 23 713 человека на 2006 год. Занимает площадь 255,550 км². Плотность населения — 92,8 чел./км².

Праздник города —  7 апреля.

История 
Город основан 7 апреля 1857 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 119.193.734,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 5.436,18 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,785 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: умеренный субтропический. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Cfa.

Муниципалитеты штата Сан-Паулу